Boli Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Boli Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Boli (häradshuvudort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar